Mazda Premacy (type CP) var en kompakt MPV fra den japanske bilfabrikant Mazda, som kom på markedet i juni 1999. Bilen blev bygget i Japan og eksporteret til Asien og Europa. I nogle asiatiske lande, inkl. Japan, blev bilen også solgt som Ford Ixion og Ford MAV.

Historie 
Mazda Premacy var en fempersoners kompakt MPV med udtagelige sæder og forhjulstræk. Modellen kom senere i en Active 7-version med syv siddepladser.

I juni 2001 fik Premacy et facelift, hvor lygterne, skørterne og kofangerne såvel som kabinen blev modificeret.

Frem til produktionen sluttede i maj 2005 blev bilen solgt i 285.258 eksemplarer. Siden april 2005 sælges efterfølgeren under navnet Mazda5. I Japan hedder den fortsat Premacy.

Tekniske data

Bemærkninger 
 Versionerne med benzinmotor er ikke E10-kompatible.

Referencer

Litteratur 
 Automobil Revue. Katalog 2000 og 2002 (på tysk og fransk).
 ADAC Special Gebrauchtwagen-Test 2006. ADAC, januar 2006.  (på tysk).
 Mazda Premacy instruktionsbog. Mazda. IN 99 CP PREC.

Eksterne henvisninger 

Premacy
Kompakte MPV'er
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1999
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne